Аста́шиха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области, административный центр Благовещенского сельсовета.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

Новопостроенный  деревянный храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» был освящен в память о разрушенном храме в Знаменском,но в феврале 2014 года храм полностью сгорел.

Население

Источники

Ссылки 
Церковь в деревне

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)